Changji är en autonom prefektur för huikineser i Xinjiang i nordvästra Kina. En nordlig del av prefekturen gränsar till den mongoliska provinsen Chovd.

Administrativ indelning
Changji indelas i två städer på häradsnivå, fyra härad och ett autonomt härad.

Källor

WP:Projekt Kina